

Musica 
Tenderly – brano musicale jazz del 1946
Tenderly – album di George Benson del 1989

Cinema 
Tenderly – film del 1968 diretto da Franco Brusati